Эпремениль () — термин французского происхождения, который может относиться к:

 д’Эпремениль Дюваль, Жан Жак (Jean-Jacques Duval d’Eprémesnil; 1746—1794) — французский депутат Учредительного собрания;
 д’Эпремениль Дюваль, Франсуаз-Огюстин (Françoise-Augustine Duval d’Eprémesnil; 1749—1794) — французская контрреволюционерка, жена предыдущего; гильотированная как «сообщница» барона де Баца.